

Patronyme 

 Philibert Simond (1755-1794), vicaire français, député à la Convention nationale ;
 Valentin Simond (1842-1900), patron de presse français ;
 Victor Simond (1847-1911), patron de presse français, frère du précédent ;
 Paul-Louis Simond (1858-1947), médecin et biologiste français ;
 Daniel Simond (1904-1973), écrivain suisse ;
 Gérard Simond (1904-1995), joueur de hockey sur glace français ;
 André Simond (1929-1999), skieur alpin français ;
 Anne-Marie Simond (1941-), artiste, dessinatrice et écrivain suisse ;
 Jean-Christophe Simond (1960-), patineur et entraîneur français.

Autre 
 Simond, une entreprise basée à Chamonix spécialisée dans le matériel de montagne